

Валентув — село в гміні Добре Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Валентув — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства